El término Beaupuy puede aludir a:

 Beaupuy, comuna francesa en el Alto Garona.
 Beaupuy, comuna francesa en el Gers.
 Beaupuy, comuna francesa en  Lot y Garona.
 Beaupuy, comuna francesa en  Tarn y Garona.